Marengo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Marengo Township (Illinois)
 Marengo Township (Iowa)
 Marengo Township (Michigan)